

Persone
 Andrea dei Mozzi (...–1296) – vescovo cattolico italiano
 Attilio Mozzi (1889-1977) – pittore italiano
 Giulio Giuseppe Mozzi (1730-1813) – matematico, politico e poeta italiano
 Giulio Mozzi (1960) – scrittore e curatore editoriale italiano
 Luigi Mozzi (1746-1813) – gesuita italiano
 Pietro Niccolò Mozzi (XVI secolo) – giurista italiano
Piero Mozzi (1950) – medico e naturopata italiano

Altro
 Biblioteca comunale Mozzi Borgetti – biblioteca di Macerata
 Palazzo dei Mozzi – palazzo trecentesco di Firenze
 Palla de' Mozzi – opera in tre atti di Gino Marinuzzi
 Piazza de' Mozzi – piazza di Firenze, in Oltrarno
 Teorema di Mozzi – teorema della cinematica